За́падный Лого́н:
 Западный Логон — регион в южной части Республики Чад, образован в 2002 году на месте одноимённой префектуры.
  — одна из 14 ранее существовавших префектур Чада, была расформирована в 2002 году.
  (Мбе́ре) — река в Центральной Африке. Сливаясь с Восточным Логоном (), образует реку Логон.